1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1998./99. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice

Jug

Sjever

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 103-104
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

Poveznice 
 1.A HRL 1998./99.
 2. HRL 1998./99.
 Hrvatski kup 1998./99.

1998-99
m-1B